Antiochiai Szent Ignác (50 k.–110/115 k.) püspök, vértanú, egyházatya
 Laconi Szent Ignác (1701–1781) szerzetes
 Loyolai Szent Ignác (1491–1556) a jezsuita rend alapítója
 Santhii Szent Ignác (1686–1770)

Jegyzetek